Тимашков, Александр Эрастович — сотрудник советских органов госбезопасности, подполковник, один из ведущих разработчиков оперативной техники в ИНО ОГПУ — ГУГБ НКВД. 
 Тимашков, Виталий Сергеевич — российский актёр театра.